RRS может означать:

 RRS — код IATA для аэропорта Рёрус близ города Рёрус (фюльке Сёр-Трёнделаг, Норвегия).
 RRS — автомобильный код Ропчицко-Сендзишувского повята (Подкарпатское воеводство, Польша).
 RRS () — обозначение торгового корабля, ведущего научную работу для научных организаций правительства Великобритании.
 RRS Discovery — британское исследовательское парусное судно.
RRS — сокращение модели автомобиля Range Rover Sport марки Land Rover

См. также 
 РРС (кириллицей)